34P kan syfta på:

 34D/Gale - var en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-67 - en rysk Progress farkost.